Příjmení Becker (česky znamená: pekař) nosí více různých osobností:

 Aharon Becker (1905–1995) – izraelský politik
 Alisson Becker (* 1992) – brazilský fotbalista
 Annika Beckerová (* 1981) – německá sportovkyně, atletka
 Boris Becker (* 1967) – německý tenista
 Barbara Becker (* 1966) – německá módní návrhářka
 Benjamin Becker (* 1981) – německý tenista
 Felix Becker (* 1964) – západoněmecký a německý sportovní šermíř
 Gary Stanley Becker (1930–2014) – americký ekonom
 Gustav Becker (1819–1885) – německý hodinář
 Helena Kanyar Becker (* 1943) – českošvýcarská historička a novinářka 
 Howard Saul Becker (* 1928) – americký sociolog
 Hugo Becker (1864–1941) – německý violoncellista, syn Jeana
 Jason Becker (* 1969) – kytarista
 Jean Becker (1833–1884) – německý houslista, otec Huga
 Jean Becker (* 1933) – francouzský režisér
 Jurek Becker (1937–1997) – německý spisovatel
 Jürgen Becker (spisovatel) (* 1932) – německý spisovatel
 Jürgen Becker (teolog) (* 1934) – německý evangelický teolog
 Karl Becker (1879–1940) – německý generál
 Karl Josef Becker (1928–2015) – německý římskokatolický kněz, kardinál
 Marcus Becker (* 1981) – německý kanoista
 Paula Modersohn-Beckerová (1876–1907) – německá malířka
 Sabine Beckerová (* 1959) – německá rychlobruslařka
 Thomas Becker (kajakář) (* 1967) –  německý vodní slalomář
 Tobiáš Jan Becker (1649–1710) – duchovní, královéhradecký biskup (1701–1710)
 Walter Becker (1950–2017) – americký hudebník
 Wolfgang Becker (* 1954) – německý režisér